Vila Vekija ima više značenja:
 Vila Vekija (Masa-Karara)
 Vila Vekija (Parma)